El nombre de Sofía de Hungría puede referirse a:

Sofía de Hungría (1100 - 1125). Hija del rey Colomán de Hungría. Hermana de Esteban II de Hungría. 
Sofía de Hungría (monja) (1136 - 1161). Hija del rey Bela II de Hungría. Luego de ser humillada en su matrimonio se retiró a un convento a temprana edad.